Zaiser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zaiser (1886–1959), österreichischer Offizier, zuletzt im Charakter eines Generalleutnants der deutschen Luftwaffe
 Lisa Zaiser (* 1994), österreichische Schwimmerin
 Maximilian Zaiser (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Rainer Zaiser (* 1955), deutscher Romanist

Siehe auch:
 Zeiser
 Zaisser